Каміль Фламмаріон - французький астроном і письменник.
 Фламмаріон (видавництво) - французьке видавництво, а також однойменна видавнича група.